Cottin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Cottin (1863–1923), französischer Gitarrist

 Sophie Cottin (auch Dinkel Risteau; 1770–1807), französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Cottin & Desgouttes, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen